Luiz de Tella foi um médico e político brasileiro.

Foi prefeito de Campinas, município do interior do Estado de São Paulo, de fevereiro a março de 1947.

Foi membro da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas, fundador do Sindicato dos Médicos de Campinas e Região (1929) e presidente da Casa da Criança Paralítica de Campinas (1965).

Bibliografia 
 Casa da Criança Paralítica de Campinas: Nossa história. <http://www.ccp.org.br/historia.php>. Acessado em 26 de agosto de 2009.
 Dicionário Histórico-Biográfico das Ciências da Saúde no Brasil (1832-1930) - Casa de Oswaldo Cruz / Fiocruz: Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas. <https://web.archive.org/web/20090601103414/http://www.dichistoriasaude.coc.fiocruz.br/iah/P/verbetes/socmecircam.htm>. Acessado em 26 de agosto de 2009.
 Sindicato dos Médicos de Campinas (25 de novembro de 1929). Estatuto Social. <https://web.archive.org/web/20090719162547/http://www.sindimed.org.br/estatuto.aspx>. Acessado em 26 de agosto de 2009.

Ligações externas 
 
 
 

Prefeitos de Campinas
Políticos do estado de São Paulo